Паскуале Виллари (; род. 3 октября 1827, Неаполь — 11 декабря 1917, Флоренция) — итальянский историк и политический деятель. Профессор истории во Флоренции 1866, член парламента, 1884 сенатор, 1892 министр народного просвещения в кабинете Рудини.

Биография 
Участвовал в восстании 15 мая 1848 года в Неаполе против правительства Бурбона, вследствие чего вынужден был искать убежища во Флоренции, где учился и занимался историческими исследованиями в публичных библиотеках. 

В 1856 году он начал публиковать первые исторические статьи в Archivio Storico Italiano, а в 1859 году издал первый том своего труда Storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi, благодаря которому был назначен преподавателем истории в Пизе.
Второй том появился в 1861 году, и работа, которая скоро стала на его родине признанной классикой, была переведена на различные иностранные языки. Вскоре Виллари начал работу над ещё более серьёзным трудом, Niccolò Machiavelli e i suoi tempi (1877—1882). В это время он уехал из Пизы и занял должность заведующего кафедрой философии истории в институте Studii Superiori во Флоренции, где он был также назначен членом совета образования (1862 год). Он служил присяжным заседателем на международной выставке того же года в Лондоне и написал важную монографию об образовании в Англии и Шотландии.

В 1869 году он был назначен заместителем государственного министра образования и вскоре после этого был избран членом парламента, занимая эту должность в течение нескольких лет. 

В 1884 году он был избран сенатором, а в 1891—1892 годах — министром просвещения в первом кабинете маркиза ди Рудини. 

В 1893—1894 годах Паскуале опубликовал многочисленные эссе по флорентийской истории, первоначально изданной в Nuova Antologia под общим названием  I primi due secoli della storia di Firenze, а в 1901 году написал Le Invasioni barbariche in Italia, научно-популярную работу, рассказывающую о событиях сразу после падения Римской империи. Все эти работы были переведены на английский язык женой историка, Линдой Вайт Виллари. Другой стороной деятельности Виллари был его интерес к политическим и социальным проблемам современного ему мира; хотя он никогда не был членом какой-либо политической партии, его речи и письма всегда привлекали значительное внимание итальянской общественности.

Иностранный член французской Академии моральных и политических наук (1911), член-корреспондент Британской академии (1914).

Семья 

Был женат на английской писательнице и переводчице Линде Вайт Мазини Виллари, которая, в числе прочего, сделала множество переводов на английский язык трудов своего мужа—итальянца. В этом браке родился сын , который как и отец, стал историком, а на политическом поприще служил в качестве дипломата.

Сочинения 
 Saggio sulla filosofia della storia, 1854;
 Storia di Gerolamo Savonarola e dei suoi tempi, 2 volumi, 1859—1861;
 Lettere meridionali, 1875;
 Niccolò Machiavelli e i suoi tempi, 3 volumi, 1877—1882;
 Arte, storia e filosofia, 1884;
 I primi due secoli della Storia di Firenze, 2 volumi, 1893—1894;
 Le invasioni barbariche in Italia, 1901;
 L’Italia da Carlo Magno ad Arrigo VII, 1910;

Примечания

Ссылки 
 
 Scheda senatore VILLARI Pasquale .

Историки Италии
Политики Италии
Сенаторы Итальянского королевства
Члены Академии деи Линчеи
Члены Академии делла Круска
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Венгерской академии наук
Иностранные члены Академии моральных и политических наук
Члены-корреспонденты Британской академии
Похороненные на кладбище Порте-Санте
Директора Высшей нормальной школы в Пизе